Nuovo Brunswick – provincia del Canada
 New Brunswick – area non incorporata dell'Indiana, Stati Uniti d'America
 New Brunswick – città del New Jersey, Stati Uniti d'America